Table des caractères Unicode U+A880 à U+A8DF.

Saurachtra (ou saurashtra) (Unicode 5.1 à 9.0) 
Caractères utilisés pour l’écriture avec l'alphasyllabaire (ou abugida) saurachtra ou saurachtra. Comprend les signes anousvâra et visarga  (U+0880 à U+0881), les voyelles indépendantes (U+0882 à U+0891), les consonnes (U+0892 à U+08B3), les voyelles dépendantes (U+08B4 à U+08C3), les signes virâma et tchandrabindou (U+08C4 à U+08C5), des signes de ponctuation danda et double danda (U+08CE à U+08CF) et dix chiffres décimaux (U+08D0 à U+08D9).

Les caractères U+0880 à U+0881 et U+08B4 à U+08C5 sont des signes diacritiques, présentés ici combinés avec la lettre saurachtra ka « ꢒ » (U+0892). Suivant les cas, les diacritiques se placent au-dessus, en dessous ou le plus souvent à gauche de la lettre de base. Avec d’autre lettres, ils peuvent parfois former des ligatures ou complètement modifier l’apparence de la lettre de base (cas non figurés dans la table ici).

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 5.1

Compléments Unicode 9.0

Voir aussi

Liens externes 
   Saurashtra, tableau sur le site Unicode.
   Saurachtra, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (A000-AFFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

00A88